

Localidades

Twin Bridges (Missouri)
Twin Bridges (Montana)

Outros
Twin Bridges Area

Desambiguações de topônimos